Chery QQ — городской автомобиль, производящийся в Китае компанией Chery Automobile с 2003 года, а также в России до 2008 года. Фактически модель являлась неофициальным клоном корейского Daewoo Matiz. Начиная с 2006 года авто получило название Chery QQ3 в Китае, когда Chery запустила выпуск новых супермини Chery QQ6.

Chery QQ предлагалась в комплектациях с бензиновыми двигателями соответствующими стандарту Euro III:
 0,8 Л SQR372 I3 DOHC 12V — 51 л.с. на 6000 об/мин, 70 Н·м на 3500 об/мин
 1,1 Л SQR472F I4 DOHC 16v — 67 л.с. на 6000 об/мин, 90 Н·м на 3500 об/мин

Технические характеристики

Галерея

Примечания

Ссылки

QQ